Mount Sinai Hospital (Cleveland)
 Mount Sinai Hospital (Milwaukee)
 Mount Sinai Hospital (Nowy Jork)
 Mount Sinai Hospital (Montreal)
 Mount Sinai Hospital (Toronto)